Velika nagrada Kitajske 2018 je tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 15. aprila 2018 na dirkališču Shanghai International Circuit v Šanghaju. Zmagal je Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, drugo mesto je osvojil Valtteri Bottas, Mercedes, tretji pa je bil Kimi Räikkönen, Ferrari.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!1
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:32,171
|1:32,385
|1:31,095
|align="center"|1
|-
!2
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:32,474
|1:32,286
|1:31,182
|align="center"|2
|-
!3
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:32,921
|1:32,063
|1:31,625
|align="center"|3
|-
!4
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:33,283
|1:31,914
|1:31,675
|align="center"|4
|-
!5
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:32,932
|1:32,809
|1:31,796
|align="center"|5
|-
!6
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:33,877
|1:32,688
|1:31,948
|align="center"|6
|-
!7
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|1:33,545
|1:32,494
|1:32,532
|align="center"|7
|-
!8
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|1:33,464
|1:32,931
|1:32,758
|align="center"|8
|-
!9
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Renault
|1:33,315
|1:32,970
|1:32,819
|align="center"|9
|-
!10
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:33,238
|1:32,524
|1:32,855
|align="center"|10
|-
!11
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:33,359
|1:32,986
|
|align="center"|11
|-
!12
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|1:33,585
|1:33,057
|
|align="center"|12
|-
!13
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Renault
|1:33,428
|1:33,232
|
|align="center"|13
|-
!14
|align="center"|2
|
|McLaren-Renault
|1:33,824
|1:33,505
|
|align="center"|14
|-
!15
|align="center"|28
| Brendon Hartley
|
|1:34,013
|1:33,795
|
|align="center"|15
|-
!16
|align="center"|35
| Sergej Sirotkin
|Williams-Mercedes
|1:34,062
|
|
|align="center"|16
|-
!17
|align="center"|10
| Pierre Gasly
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|1:34,101
|
|
|align="center"|17
|-
!18
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|1:34,285
|
|
|align="center"|18
|-
!19
|align="center"|16
| Charles Leclerc
|Sauber-Ferrari
|1:34,454
|
|
|align="center"|19
|-
!20
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|1:34,914
|
|
|align="center"|20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|
|align="center"|56
|1:35:36,380
|align="center"|6
|align="center"|25
|-
!2
|align="center"|77
| Valtteri Bottas 
|Mercedes
|align="center"|56
| +8,894
|align="center"|3
|align="center"|18
|-
!3
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|align="center"|56
| +9,637
|align="center"|2
|align="center"|15
|-
!4
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|align="center"|56
| +16,985
|align="center"|4
|align="center"|12
|-
!5
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|align="center"|56
| +20,436
|align="center"|5
|align="center"|10
|-
!6
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|align="center"|56
| +21,052
|align="center"|7
|align="center"|8
|-
!7
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Renault
|align="center"|56
| +30,639
|align="center"|13
|align="center"|6
|-
!8
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|align="center"|56
| +35,286
|align="center"|1
|align="center"|4
|-
!9
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Renault
|align="center"|56
| +35,763
|align="center"|9
|align="center"|2
|-
!10
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|align="center"|56
| +39,594
|align="center"|11
|align="center"|1
|-
!11
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|align="center"|56
| +44,050
|align="center"|12
|align="center"|
|-
!12
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|align="center"|56
| +44,725
|align="center"|8
|align="center"|
|-
!13
|align="center"|2
|
|McLaren-Renault
|align="center"|56
| +49,373
|align="center"|14
|align="center"|
|-
!14
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|align="center"|56
| +55,490
|align="center"|18
|align="center"|
|-
!15
|align="center"|35
| Sergej Sirotkin
|Williams-Mercedes
|align="center"|56
| +58,241
|align="center"|16
|align="center"|
|-
!16
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|align="center"|56
| +1:02,604
|align="center"|20
|align="center"|
|-
!17
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|align="center"|56
| +1:05,296
|align="center"|10
|align="center"|
|-
!18
|align="center"|10
| Pierre Gasly
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|align="center"|56
| +1:06,330
|align="center"|17
|align="center"|
|-
!19
|align="center"|16
| Charles Leclerc
|Sauber-Ferrari
|align="center"|56
| +1:22,575
|align="center"|19
|align="center"|
|-
!20
|align="center"|28
| Brendon Hartley
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|align="center"|51
| Trčenje
|align="center"|15
|align="center"|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2018
2018